Горі́хова ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Горіхова вулиця — вулиця в місті Броварах.
 Горіхова вулиця — вулиця в місті Жмеринці.
 Горіхова вулиця — вулиця в місті Києві.
 Горіхова вулиця — вулиця в селі Кучурган.
 Горіхова вулиця — вулиця в місті Луцьку.
 Горіхова вулиця — вулиця в місті Львові.
 Горіхова вулиця — вулиця в місті Полтаві.
 Горіхова вулиця — вулиця в місті Роздільна.
 Горіхова вулиця — вулиця в місті Севастополі.
 Горіхова вулиця — вулиця в місті Ужгороді.
 Горіхова вулиця — вулиця у місті Черкаси

 Горіхова вулиця — зникла вулиця Києва, в місцевості Віта-Литовська.

Вулиці